Slovo kanonizace (od kánon) může mít více významů:
 kanonizace svatých – svatořečení, prohlášení za svatého
 kanonizace bible – proces vytváření biblického kánonu, závazného souboru knih tvořících bibli
 kanonizace (informatika) – převod různých formátů dat na jeden základní, kanonický tvar